De Europa Top-12 is een Europees tafeltennistoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd door de Europese Tafeltennisunie (ETTU). Hierin nemen zowel de twaalf sterkste spelers als de twaalf sterkste speelsters van Europa het tegen elkaar op. Er werd voor de eerste maal gespeeld in Luik, België op 5 en 6 februari 2011.

Titelverdediger bij de mannen was de Duitser Timo Boll en bij de vrouwen de Nederlandse Li Jiao. Li prolongeerde haar titel.

Uitslagen mannen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Uitslagen vrouwen

Groepsfase 

 De nummers 1 en 2 kwalificeren zich voor de laatste acht.

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste acht

Externe links 
  Uitslagen

Tafeltennis in 2011